Oscinisoma är ett släkte av tvåvingar. Oscinisoma ingår i familjen fritflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fritflugor
Oscinisoma